Als Smoljanen (Smolyani) werden zwei slawische, jedoch voneinander geographisch und historisch sehr verschiedene Stämme des Mittelalters bezeichnet.
jener südslawische Stamm, nach denen die bulgarische Stadt Smoljan benannt ist
die ostslawischen Einwohner der heutigen russischen Stadt Smolensk (Russen und Weißrussen), der Legende nach soll es einen angeblichen Stamm der Smoljanen gegeben haben, denen die Gründung der Stadt zugeschrieben wird